Monobaze peut désigner :
 la dynastie Monobaze, qui règne sur l'Adiabène ;
 Monobaze , roi d'Adiabène ;
 Monobaze II, roi d'Adiabène.